Pseudoniem
 zie Lijst van auteursaanduidingen in de botanische nomenclatuur voor auteursnamen in de botanische nomenclatuur